SPARC ( — масштабована процесорна архітектура) — архітектура RISC-мікропроцесорів, спочатку розроблена в 1985 році компанією Sun Microsystems.

SPARC (коаліція) ( — коаліція наукових видань та академічних ресурсів.

Див. також 
 Spark